Etruria (anche nota come Etruria tirrenica), regione antica dell'Italia centrale.
Etruria padana, territori degli Etruschi nell'Italia Settentrionale.
Etruria campana, territori degli Etruschi nell'Italia meridionale.
Etruria, città dell'Argentina nella provincia di Córdoba.
Etruria, sobborgo di Stoke-on-Trent, Staffordshire, Regno Unito.

Banche
 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, ex banca italiana con sede ad Arezzo in liquidazione coatta amministrativa.
 Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio, banca italiana rifondazione della "Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio" con sede a Roma.

Altro
 Etruria Mobilità, società che gestisce il trasporto pubblico locale nella città di Arezzo e provincia.
 Premio Etruria Cinema, riconoscimento cinematografico italiano, istituito nel 2002.
 Regno di Etruria, Stato preunitario dell'Italia centrale, comprendente gran parte dell'odierna regione Toscana.